Vire est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

Toponymie

En France

En Normandie 
 Vire, commune française déléguée de Vire Normandie (Calvados).
 Le canton de Vire, canton de la commune de Vire.
 Vire, un fleuve côtier de Normandie.
 Le Val-de-Vire, bassin du fleuve Vire, situé près de la commune de Vire.
 Condé-sur-Vire, une ville du Calvados.
 Le Bocage virois, zone de bocage, situé autour de la Vire.

Ailleurs en France 
 Vire-sur-Lot, une commune française du Lot.

En Belgique 
 Vire, une rivière de Gaume, affluent du Ton.

Autres 
 Une vire, en montagne, est une zone en pente au milieu des falaises verticales des montagnes érodées, notamment du massif du Vercors. 
 Par analogie, une vire dans une grotte ou un gouffre est une avancée rocheuse étroite qui fait saillie sur une paroi.
 Par extension une vire est également, dans le vocabulaire du Vercors, une promenade le long d'une vire, également appelé sangle en Chartreuse.
 L'andouille de Vire, une spécialité culinaire de la Normandie.
 Vire, un meuble en héraldique.